

Toponyme
 Bentayou, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Bentayou-Sérée ;
 Bentayou-Sérée, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme